Argentina Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2020 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 696 280 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Argentynie